Николь Муньос (; ) — канадская актриса.

Биография 
Николь Муньос родилась 24 июня 1994 года в Ванкувере, Канада. С детства она много снималась в рекламе, на её счету около 60 роликов.

В 2004 году Николь дебютировала к качестве киноактрисы. С 2013 по 2015 год снималась в сериале «Вызов». В 2017 году сыграла одну из главных ролей в фильме ужасов «Близкий дух».

С 2019 года снимается в сериале «Ван Хельсинг».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Канады